Чемпіонат Кіпру з футболу 2011—2012 — 73-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном в 6-й раз став АЕЛ.

Перший раунд

Турнірна таблиця 

  
 
  

  

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Омонія взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Кіпру 2011—2012.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Раунд за 5-8 місця

Результати
<div align=center>
</div align=center>

Втішний раунд 

  

Позначення:

Результати
<div align=center>
</div align=center>

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 

2011—2012
Кіпр
Кіпр